Sainte Ode peut faire référence à :
 Sainte Ode, martyre du  ;
 Sainte Ode de Rode, fondatrice de l'Abbaye de Rolduc, ermite 680-726;
 Sainte Ode d'Amay, veuve et ermite (VIIe siècle):
 Sainte-Ode, commune de Belgique.